Cerinomyces är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Cerinomyces i familjen Dacrymycetaceae, ordningen Dacrymycetales, klassen Dacrymycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Cerinomycetaceae, ordningen Dacrymycetales, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Cerinomyces